Mangsang (Bayung Lencir), een plaats in Indonesië
Mangsang (Sei Beduk), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing